Флаг муниципального образования «Западнодви́нский район» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса района.

Флаг утверждён 10 января 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 769.

Описание 
«Флаг Западнодвинского района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, отношение ширины флага к его длине 2:3, воспроизводящее композицию герба района».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле серебряная дева в короне, держащая в руках серебряный же ключ в пояс; платье девы сливается с вогнутой оконечностью того же металла».

Символика

Примечания 

Флаги с изображением коронованных людей
Флаги с изображением ключа